Тхакба () — вьетнамский топоним:
 Тхакба — крупное водохранилище на севере Вьетнама.
 Тхакба — город в уезде Йенбинь, провинция Йенбай.